Patterson este un nume de famile frecvent întâlnit în Scoția, tradus ar însemna "fiul lui Patrick".

A
 Alan J. Patterson,  jucător de hochei din Noua Zeelandă 
  Alan Patterson, atlet britanic
 Albert Patterson, politician american 
 Alexander Bell, Patterson, politician canadian
 Alvin Patterson, activist politic jamaican 
 Ambrozie McCarthy Patterson (1877-1967), artist australian
 Andrew Patterson, irlandeză jucător de cricket
 Anne W. Patterson, diplomat american
 Arthur Lindo Patterson, (1902-1966) fizician, canadian /  american

B
 Beth Patterson, muzician irlandez
 Brian Patterson, (1965 -) ciclist (BMX) 
 L. Brooks Patterson, politician american
 Bruce Patterson, jucătoare de cricket scoțian

C
 C. H. Patterson, psiholog american
 Carlile Pollock Patterson, inginer americană
 Carly Patterson, (n. 1988), gimnast american
 Charles E. Patterson, politician american
 Christian Patterson, fotograf american
 Christopher Somon Patterson, judecător canadian
 Clair Cameron Patterson, (1922-1995), geochimist american
 Claude Patterson, wrestler american
 Colin Patterson, jucător canadian de hochei pe gheață
 Colin Patterson, jucătoare de rugby, irlandeză 
 Corey Patterson, jucător de baseball american

D
 Daniel Patterson, ofițer de marină american
 Darren Patterson, fotbalist din Irlanda de Nord 
  David A. Patterson, profesor în domeniul calculatoarelor la UC Berkeley
 David J. Patterson, om de știință, biolog, irlandez, cunoscut sub numele de "Paddy" Patterson
 David T. Patterson, (1818-1891), politician american

E
 Ed. Patterson, jucător de hochei din Canada
 Edna Patterson, spion sovietic
 Eddie Patterson, manager de fotbal irlandez
  Elizabeth Patterson, prima soție a lui Jérôme Bonaparte
 Ellis E. Patterson, politician american
 Eleanor Medill Patterson (Cissy), editor de ziar american
 Emma Patterson, feministă și activistă britanică

F
 Floyd Patterson, (1935-2006), boxer, campion mondial la categoria grea 
 Francine Patterson, cercetător american, fiica lui CH Patterson
 Frank Patterson, tenoristă irlandeză 
 Frank Harris Patterson, avocat și istoric canadian 
 Frederick D. Patterson, medic veterinar și președinte de colegiu american
 Freeman Patterson, fotograf canadian

G
 Gary Patterson, antrenor de fotbal american
 Gil Patterson, jucător de baseball
 Gilbert B. Patterson, membru al Camerei Reprezentanților SUA din Carolina de Nord
 Gilbert E. Patterson, episcop american

H
 Hank Patterson, actor și muzician
 Harry Patterson, romancier britanic care scrie sub predonimul Jack Higgins
 Harvey Patterson, politician canadian
 Hayley Patterson, personajul fictiv Hayley Cropper dinCoronation Street
 A. Holly Patterson, politician american

I
 I. L. Patterson, politician american, guvernator în Oregon 
 Imani Patterson, actor,  din Sesame Street

J
  James Patterson, numele mai multor persoane, inclusiv un autor american a remarcat
 Jane Patterson, canadiene judoka
 J.E. "Pat" Patterson, politician american
 Jerry Patterson, politician american
 Ioan Patterson, una dintre mai multe persoane, inclusiv
 John Patterson (1805-1856), om de afaceri canadian și constructor de canal
 John W. Patterson, poreclit "Pat", jucător afro-american  de baseball 
 John Henry Patterson, numele mai multe persoane, inclusiv
 locotenent-colonelul John Henry Patterson, anglo-irlandez soldat care a scrisOmul-Mâncătorii de Tsavo, ecranizat în FilmulDuhul și întunericuldin 1996
 John Henry Patterson, distins cu Medalia de Onoare
 John Henry Patterson, om de afaceri american 
 Ioan Malcolm Patterson (n. 1921), politician american, fiul lui Albert Patterson
 Ioan Tiffen Patterson (1940-2005), regizor de film american.
 Johnny Patterson (1840-1889) scriitor,  muzician și artist de circ, irlandez
 Joseph Patterson Medill, jurnalist și editor american, fratele lui Eleanor Medill Patterson

K
 Kathleen Patterson, politician american
 Kay Patterson, politician australian
 Kelsey Patterson, criminal american 
 Kevin Patterson, scriitor canadian

L
 Lafayette L. Patterson, politician american
 Lee Patterson, actor canadian
 Sir Les Patterson, personaj fictiv australian din spectacolul Barry Humphries
 Lorna Patterson, actriță americană
 Louise Thompson Patterson, academician și activist american

M
 R. Malcolm Patterson, politician american
 Marckell Patterson, jucător de baschet american
 Marne Patterson, actriță americană
 Marvin Breckinridge Patterson, fotojurnalist american
 Michael Patterson, figură MTV 
 Mike Patterson, jucător de fotbal american
 [Mike [B Patterson]], artist techno  american

N
 Neva Patterson, actriță americană

P
 P. J. Patterson, prim-ministru din Jamaica
 Paige Patterson, teolog american numit Botezătorul
 Pat Patterson, luptător canadian 
 Pat "Gravy" Patterson, antrenor de fotbal.
 Patrick Patterson,  jucător de cricket jamaican
 [Patrick [R Patterson]], artist Techno american
 Pavel Patterson, compozitor britanic
 Paul L. Patterson, guvernatorul statului Oregon SUA
 Petru Patterson, politician american

R
 Raymond M Patterson (1898-1984), scriitor și explorator britanic
 Reinaldo Patterson (n. 1956), aruncător de suliță cubanez
 Richard Patterson, (n. 1963), artist britanic
 Richard North Patterson, scriitor american
  Robert Patterson numele mai multor persoane
 Russell Patterson, caricaturist
 Ruth Patterson,  ministru din Irlanda de Nord

S
 Sarah Patterson, actriță
  Scott Patterson, bigudiu canadian
  Scott Patterson, actor american
 Sid Patterson, ciclist australian 
 Simon Patterson, artist britanic, fratele lui Richard Patterson
 Ștefan Patterson, fotbalist australian

T
 Thomas H. Patterson, ofițer de marină american
 Thomas Patterson MacDonald, politician și ziarist american
 Tom Patterson, jurnalist canadian

W
 William Patterson, numele mai multe persoane, inclusiv
 William Patterson (US politician), politician american
 Albert William Patterson, parlamentar canadian 
 John William Patterson, premierul canadian din Saskatchewan
 William Patterson (inginer), inginer și boatbuilder (sec, XIX).
 William Patterson, autor de subiecte și dialoguri pentru benzi desenateJeff Hawke
 William A. Patterson, United Airlines președinte 
 William L. Patterson, afro-american liderul din Partidul Comunist din SUA și un  activist pentru drepturile civile
 R. William Patterson, politician american

Vezi și 
Paterson (dezambiguizare)
Paterson (antroponime)
Pattinson
Pattison
Petterson

Note